Федо́рченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Федорченко, Алексей Станиславович (род. 1966) — российский режиссёр и продюсер.
 Федорченко, Валерий Иванович (род. 1940) — российский историк, профессор КГТЭИ.
 
 Федорченко, Владимир Кириллович (род. 1939) — ректор Киевского университета туризма, экономики и права, доктор педагогических наук.
 Федорченко, Гавриил Фёдорович (1909—1979) — советский сельскохозяйственный деятель, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Федорченко, Евгений Иванович (1946—2022) — советский и украинский актёр театра и кино, народный артист Украины (2006).
 Федорченко, Иван Михайлович (1909—1997) — советский учёный в области металлургии, академик.
 Федорченко, Сергей Владимирович (род. 1974) — Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (гимнастика), чемпион мира в опорном прыжке.
 Федорченко, Софья Захаровна (1888—1957) — русская писательница.